El término El Picacho puede referirse a:

 El Picacho, montaña cercana a la ciudad de Cádiz, España;
 El Picacho, montaña cercana a la ciudad de Medellín, Colombia;
 El Picacho, montaña cercana a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
 El Picacho, montaña del municipio de Tuxcueca, México;
 El Picacho (Cerro del Muerto), montaña cercana a la ciudad de Aguascalientes, México.
 El Picacho, montaña del municipio de Michelena, Venezuela;
 Picacho de Turmero, montaña del Municipio Mariño (Aragua), Venezuela;
 Apodo que recibe el Pico Codazzi, punto más elevado del monumento natural Pico Codazzi;
 El Picacho, localidad de Panamá.
  El Picacho (SAJOMA), santuario católico en una montaña en la comunidad Los Ramones, municipio San José de las Matas, DR